Peugeot Type 4 — первое транспортное средство Peugeot представительского класса. Одна из его особенностей заключается в том, что в отделке кузова этого самокатного экипажа применялось серебро. 

Автомобиль был изготовлен Арманом Пежо по заказу губернатора Туниса бея Али III для его торжественных выездов и парадов. 

Базой для Type 4 стал его предшественник — Peugeot Type 3, однако габариты и вес машины были увеличены. Вследствие этого двигатель на этот vip-автомобиль устанавливался повышенной мощности.

Данная модель была выпущена в единственном экземпляре. На сегодняшний день Peugeot Type 4 можно увидеть в Музее Peugeot (Сошо, Франция).

Автомобили Peugeot